Ligat Haal 2017/2018 var den 19:e säsongen av Israels högstaliga i fotboll. Hapoel Be'er Sheva vann ligan.

Tabeller

Grundserien

Poängtabell

Mästerskapsserien

Nedflyttningsserien

Anmärkningslista

Källor
 Uefa.com

2017 i Israel
2018 i Israel
Fotbollssäsongen 2017/2018
2017/2018